

Населені пункти та їхні частини
 Сьценґна — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Сьценґна — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сьценґна — частина села Свойчани в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Сьценґна — частина села Чекажевіце-Перші в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьценґна — частина села Вулька-Тарловська в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьценґна — частина села Зброюв у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьценґна — частина села Явур у гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки